Влади́мир Ка́рлов:
 Карлов, Владимир Алексеевич (1914—1994) — советский партийный деятель, заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС (1976—1986).
 Карлов, Владимир Алексеевич (род. 1926) — советский и российский невролог, эпилептолог, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014).